Пеш (Пешью; устар. Пеш-Ю) — река в России, течёт по территории Койгородского района Республики Коми. Устье реки находится в 397 км по левому берегу реки Сысолы. Длина реки составляет 22 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вычегда от истока до города Сыктывкар, речной подбассейн реки — Вычегда. Речной бассейн реки — Северная Двина.

Код объекта в государственном водном реестре — 03020200112103000018716.

Примечания 

Притоки Сысолы
Реки Койгородского района